

Населені пункти та їхні частини
 Жукув — село в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Жукув — село в гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Жукув — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Жукув — село в гміні Нове Мястечко Новосольського повіту Любуського воєводства
 Жукув — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Жукув — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Жукув — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Жукув — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Жукув — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Жукув — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Жуків  — село в гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Жукув — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Жукув — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Жукув — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Жукув — частина села Ґозлиці в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Жукув — лісова осада в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки